Acromyrmex hispidus — вид муравьёв-листорезов из трибы грибководов Attini подсемейства Myrmicinae (Formicidae).

Описание 
Неотропика: Боливия, Бразилия, Уругвай. Длина солдат до 7 мм (самки до 12 мм), основная окраска тела ржаво-коричневая. На груди развиты длинные острые шипы с изогнутыми кончиками. Брюшные бугорки многочисленные и расположены неупорядоченно. Имеют хозяйственное значение благодаря своим густонаселённым муравейникам, могут вредить культурным растениям, срезая их листья. Характерны своим тесным симбиозом с грибами, выращиваемыми в земляных муравейниках на основе листовой пережёванной массы.
В гнёздах обнаружены яйца ужеобразных змей рода Philodryas и мирмекофильные тараканы рода Attaphila. Брачный лёт наблюдается в октябре и ноябре. Исследованный впервые в 1983 году кариотип показал, что диплоидный набор хромосом 2n = 38.

Классификация 
Вид был впервые описан в 1925 году итальянским мирмекологом Ф. Санчи по материалам из Боливии. Сходен с видами Acromyrmex subterraneus (но у него 4 ряда брюшных бугорков и пронотальные шипы с прямыми кончиками) и Acromyrmex crassispinus (у него брюшные бугорки также расположены неупорядоченно, а пронотальные шипы с изогнутыми назад кончиками). Отличается от Acromyrmex crassispinus окраской и строением шипов.
Самки и самцы были описаны только в 1974 году.

См. также 
 Список родов муравьёв

Примечания

Литература 
 B. Bolton, A new general catalogue of the ants of the world, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995.
 Zolessi, L. C. de; Abenante, Y. P. de. 1974 [1973]. Nidificación y mesoetología de Acromyrmex en el Uruguay III. Acromyrmex (A.) hispidus Santschi, 1925 (Hymenoptera: Formicidae). Rev. Biol. Urug. 1: 151-165.
Acromyrmex
Насекомые Южной Америки
Эндемики Южной Америки
Животные, описанные в 1925 году
Микофаги